Die Communauté de communes Jura Nord ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 30. Dezember 1994 gegründet und umfasst 32 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Dampierre.

Historische Entwicklung 
Der im Jahre 1994 gegründete Verband umfasste zuletzt 26 Gemeinden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde er um sieben Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes Nord-Ouest Jura erweitert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Dampierre und Le Petit-Mercey in die Commune nouvelle Dampierre auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 32.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Jura Nord
Gegründet 1994